Зелигенштадт () — город в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Оффенбах.  Население составляет 20 243 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,85 км². Официальный код — 06 4 38 013. Является одним из самых старых городов Германии.

Город подразделяется на 3 городских района.

География

Климат

Достопримечательности 

 Водный замок Зелигенштадт
 Архитектурный комплекс бывшего монастыря Зелигенштадт

Фотографии

Ссылки 
 www.seligenstadt.de Официальная страница

Города Гессена